Hestad ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Hestad (* 1975), norwegischer Fußballspieler
 Eirik Hestad (* 1995), norwegischer Fußballspieler
 Ragni Hestad (* 1968), norwegische Beachvolleyballspielerin